Ломбард
 Ломбард — специализированная коммерческая организация
 Ломбард — студийный альбом российской группы Кровосток, выпущенный в 2015 году
 Ломбард (футбольный клуб, Папа)
 Ломбард (футбольный клуб, Татабанья)
 Ломбард — украинский фильм 2013 года.

Фамилия 
 Ломбард, Андре (род. 1950) — швейцарский шахматист, международный мастер (1976).
 Ломбард, Густав (1895—1992) — генерал-майор войск СС, командующий несколькими дивизиями войск СС.
 Кэрол Ломбард (1908—1942) — американская актриса, номинантка на премию «Оскар».
 Ломбард, Монсеррат (род. 1982) — британская актриса.
 Ломбард, Карина (род. 1969) — актриса кино и телевидения, певица, музыкант.
 Ломбард, Ламберт (1505 или 1506—1566) — южноголландский живописец, рисовальщик, гравер, архитектор, археолог, коллекционер, нумизмат, мифограф, педагог, писатель, историк искусства эпохи Ренессанса.
 Петр Ломбард (ок. 1160) — католический богослов и философ-схоласт XII века.
 Ломбард, Мартин и Факундо — аргентинские танцоры, актёры, продюсеры, сценаристы, режиссёры, братья-близнецы.
 Ломбард, Эктор (род. 1978) — кубинско-австралийский боец смешанного стиля.

См. также 
 Ломбар
 Ломбард-стрит (значения)
 Ломбардия (значения)
 Ломбарди
 Ломбардо
 Лангобарды